Pontoclausia prima – gatunek widłonogów z rodziny Clausiidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1986 roku przez Carlosa Eduardo Falavigna da Rocha.

Przypisy 

Clausiidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1986 roku